Il singolare dello Shanghai Rolex Masters 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Novak Đoković, che si è riconfermato campione battendo in finale Juan Martín del Potro, con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-63.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Novak Đoković (campione)
  Rafael Nadal (semifinale)
  David Ferrer (terzo turno)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Roger Federer (terzo turno)
  Juan Martín del Potro (finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinale)
  Stanislas Wawrinka (quarti di finale)

 Richard Gasquet (primo turno)
 Milos Raonic (terzo turno)
 Tommy Haas (terzo turno)
 Kei Nishikori (terzo turno)
 Gilles Simon (primo turno)
 John Isner (secondo turno)
 Nicolás Almagro (quarti di finale)
 Tommy Robredo (secondo turno)

Qualificati 

  Alejandro Falla (primo turno)
  Gō Soeda (primo turno)
  Michał Przysiężny (primo turno)
  Paolo Lorenzi (primo turno)

  Santiago Giraldo (primo turno)
  Tatsuma Itō (primo turno)
  Michael Russell (primo turno)

Wildcard

  Lleyton Hewitt (primo turno)
  Gong Maoxin (primo turno)

  Di Wu (primo turno)
  Zhang Ze (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2013
ATP World Tour 2013